Albou peut désigner :
 Sylvie Albou-Tabart, auteur français de littérature jeunesse ;
 Paul Albou, psychologue et sociologue français ;
 Karin Albou, réalisatrice, scénariste, actrice et écrivain française.